Spirit Lake (Iowa)
 Spirit Lake (Idaho)

Desambiguação